Niemcy:
 Wenzen – dzielnica miasta Einbeck
 Wenzen – obszar wolny administracyjnie (niem. gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden